Andreas Nowak ist der Name folgender Personen:
* Andreas Nowak (Fußballspieler) (* 1962), österreichischer Fußballspieler
 Andreas Nowak (Politiker) (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Andreas Nowak (* 1982), deutscher Musiker, siehe Silbermond

Siehe auch:
 Andreas Novak (* 1958), österreichischer Journalist und Dokumentarfilmer